Damaratos (dor. Δαμάρατος Damáratos; ion. Δημάρατος Demaratos, lat. Demaratus) war der Name folgender Personen:

 Damaratos, spartanischer König aus dem Geschlecht der Eurypontiden von ca. 515 bis ca. 491 v. Chr.

 Damaratos (Philosoph), Sohn des Prokles und der Pythias, der Tochter des Aristoteles, Schüler des Theophrastos
 Damaratos (Freund des Lysimachos), Sohn Gorgions, Spartaner, Freund und Höfling des Königs Lysimachos
 Demaratos (Stratege), attischer Stratege im Jahr 415/4
 Demaratos aus Ephesos, Olympiasieger im Lauf 4 v. Chr. und 1 n. Chr.
 Demaratos aus Heraia, Olympiasieger im Waffenlauf 520 v. Chr.
 Demaratos (Nauarch), Nauarch der Rhodier, schlägt den Attalos, Andromenes Sohn, als dieser 321 v. Chr. versucht, Knidos, Kaunos und Rhodos zu nehmen
 Demaratos (Schriftsteller), Autor eines Romans über die Argonautensage